Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе — международный договор, подписанный в Москве 16 августа 1945 года. Соглашение подписало Временное правительство национального единства. По договору Польша теряла часть своей довоенной территории (Кресы) в пользу СССР. Новая советско-польская граница почти полностью совпадает с так называемой линией Керзона, предложенной ещё в 1919 году лордом Керзоном, как линия определяющая границу между РСФСР и Польшей.

Подписание 
Договор был подписан 16 августа 1945 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 1946 года в Варшаве, после чего договор вступил в силу.

Юридическая значимость 
Юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР. Линия границы прошла на запад от «линии Керзона» — в соответствии с решением Люблинского соглашения, Ялтинской конференции (январь 1945 г.)

В результате договора к СССР перешла территория современных областей: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровненской; а к Польше — этнические территории Лемковщины, Надсанья, Холмщины и Подляшья.

См. также 
 Советско-польский обмен участками территорий (1951)

Литература 
 «Мельникова И. М.» Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польскую государственную границу 1945 // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — 518 с. : ил. — ISBN 966-00-0405-2.
 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VIII. Январь 1944 г. — декабрь 1945 г.— М.: Наука, 1974.— С. 541—542.

Советско-польские отношения
1945 год в СССР
1945 год в Польше
Международные договоры XX века
Границы Польши
Границы СССР
Международные договоры Польши
Международные договоры СССР
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры о границах
Август 1945 года
События 16 августа
1945 год в политике
Последствия Второй мировой войны